Sorgenfri kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Sorgenfri slott, slott, Region Hovedstaden, Lyngby-Tårbæk kommun, 
 Sorgenfri (kommundel) – en kommundel i Lyngby-Tårbæks kommun

Sverige 

 Östra Sorgenfri,  område i Malmö, 
 Norra Sorgenfri,  område i Malmö, 
 Västra Sorgenfri, område i Malmö,